Le terme Chipilly peut se référer à:

Toponymes

Chipilly, une commune française, située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.

Rivière Chipilly, un affluent de la rivière Capitachouane, coulant dans Senneterre (ville) et dans Réservoir-Dozois, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Chipilly, le lac de tête de la rivière Chipilly, dans Senneterre (ville), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.